dekalog – dziesięć przykazań obowiązujących w judaizmie i chrześcijaństwie
 przykazania miłości – dwa przykazania ustanowione przez Jezusa Chrystusa
 przykazania kościelne – pięć przykazań ustanowionych przez Kościół rzymskokatolicki

Zobacz też 
 Siedem Praw Noego